Ciutadella steht für:

 Ciutadella, Gemeinde auf der Insel Menorca
 Ciutadella (Comarca), Comarca in Spanien
 Ciutadella (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Siehe auch: